Дивиш (, ) — чешская и словацкая фамилия:
 Дивиш, Иван (1924—1999) — чешский поэт.
 Дивиш, Карел (род. 1976) — чешский предприниматель в области информационных технологий.
 Дивиш, Лукаш (род. 1986) — словацкий волейболист.
 Дивиш, Прокоп (1698—1765) — чешский священник, доктор теологии, учёный-экспериментатор, естествоиспытатель, лекарь, музыкант, изобретатель, сконструировавший молниеотвод.